Складнóй нож — разновидность ножа, клинок которого убирается в рукоять. На современных складных ножах часто стоят приспособления для открывания одной рукой, например шпенёк или отверстие. Складные ножи — удобны в городских условиях из-за малых габаритов.

Название «перочинный» возникло из практики использования небольших складных карманных ножей для очинки гусиных перьев. Конец такого пера при письме затуплялся и пушился, в связи с чем его приходилось периодически чинить (очинять), откуда и пошло название.

В складных ножах для фиксации клинка в открытом состоянии могут быть использованы ножевые замки.

Типы замков 
 Линейный замок (liner-lock) — для фиксации используется плоская пружина, поджимающая клинок. В модификации frame-lock она является частью рукояти
 Беклок (back-lock) — клинок фиксируется рычагом со стороны обуха, с другой стороны рычаг поджимается пружиной, расположенной в рукояти
 Штифтовые замки (axis-lock, arc-lock, plunge-lock) — в них клинок фиксируется подвижным штифтом
 Замок-муфта (clasp-knife) — фиксация клинка осуществляется поворотной муфтой с разрезом. Другое название — «вироблок»

Также существуют замки: балисонг — фиксирует клинок ножа-бабочки, замок рамочного типа, ультралок — разновидность линейного замка.

Галерея

См. также 
 Автоматический складной нож
 Гравитационный нож
 Наваха
 Швейцарский нож
 Мультитул

Литература

Ссылки 
 Маршак С. Мастерская в кармане

Ножи по алфавиту